Siler salsum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Siler salsum ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
salsum